Карла Суарес Наварро була чинною чемпіонкою, але знялась з турніру до його початку через травму правого плеча.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–3 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2017